Lapide – lastra funebre posta su tombe o monumenti
Lapide – parte dell'abitato di Lapide Pasteria, località italiana nel comune di Calatabiano
Lapide – frazione del comune di Sestri Levante.
Lapide (Tombstone) – personaggio dei fumetti Marvel Comics